België
Don Boscokerk (Buizingen)
Don Boscokerk (Kessel-Lo)
Don Boscokerk (Sint-Niklaas)
Don Boscokerk (Torhout)

Nederland
Don Boscokerk (Alkmaar)
Don Boscokerk (Eindhoven)
Don Boscokerk (Maastricht)
Don Boscokerk (Venlo)

Soms spreekt men ook van Johannes Boscokerk of van Giovanni Boscokerk.

Kerkgebouw naar patroonheilige